Lanatosphaera är ett släkte av svampar. Lanatosphaera ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lanatosphaera